La carabine militaire, une arme à feu utilisée par les militaires.
 La carabine de chasse, une arme à feu utilisée à la chasse.
 Carabine, un contre-torpilleur français de la classe Arquebuse.

Voir aussi 
 Le carabin, un étudiant en médecine.
 La Fée Carabine, roman de Daniel Pennac paru en 1987, deuxième livre de La saga Malaussène.